Miejscowości w USA:
 Pine Valley – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chemung
 Pine Valley – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Diego
 Pine Valley – jednostka osadnicza w stanie Utah, w hrabstwie Washington
 Pine Valley – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
 Pine Valley – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Camden
 Pine Valley – fikcyjne miasto w stanie Waszyngton w grze World in Conflict
 Pine Valley (ang. Pine Valley Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark